

Ґортатово — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґортатово — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства